Tanala (dialect), een dialect van het Plateaumalagasi
 Tanala (volk), het Malagassische volk dat dit dialect spreekt